Черничный — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Черничный — посёлок в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Черничный — посёлок в составе города Нижняя Тура Свердловской области.